Istiodactylidae — викопна родина птерозаврів. До родини відносять Istiodactylus latidens і Istiodactylus sinensis, Nurhachius ignaciobritoi і Nurhachius luei, Liaoxipterus brachyognathus, Longchengpterus zhaoi, Luchibang xingzhe.

Примітки 

Птерозаври крейдового періоду
Pteranodontoidea